Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2006 v tenisu za moške dvojice.

Spored

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Odebeljena dvojica je osvojila naslov, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
Bob Bryan,  / Mike Bryan,  (Finale)
'''Jonas Björkman,  / Maks Mirni,  (Prvaka)
Mark Knowles,  / Daniel Nestor,  (Drugi krog)
Paul Hanley,  / Kevin Ullyett,  (Drugi krog)
Jonathan Erlich,  / Andy Ram,  (Drugi krog)
Fabrice Santoro,  / Nenad Zimonjić,  (Prvi krog)
Martin Damm,  / Leander Paes, (Prvi krof)
Simon Aspelin,  / Todd Perry, (Drugi krog)
Mariusz Fyrstenberg,  / Marcin Matkowski,  (Drugi krog)
Frantisek Cernak  / Leos Friedl,  (Drugi krog)
Julian Knowle,  / Jürgen Melzer,  (Tretji krog)
Jose Acasuso,  / Sebastien Prieto,  (Drugi krog)
Lukas Dlouhy,  / Pavel Vizner,  (Polfinale)
Michael Llodra,  / Olivier Rochus,  (Tretji krog)
Andrei Pavel,  / Alexander Waske,  (Polfinale)
Thomas Johansson,  / Wesley Moodie,  (Drugi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Začetni del

1. del

2. del

Moške dvojice
2006